Soltmann ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Heinrich Soltmann (1782–1859), deutscher Apotheker und Unternehmer
 Dieter Soltmann (1935–2022), deutscher Manager
 Hans Soltmann (1876–1955), deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Soldmann